ITMS steht für:
 iTunes Music Store, eine Internet-Handelsplattform
 Ion Trap Mobility Spectroscopy (Ionen-Einfang-Mobilitäts-Spektroskopie), ein physikalisches Verfahren zur Partikelanalyse, eng verwandt mit dem bei einem Ionen-Mobilitäts-Spektrometer eingesetzten Verfahren

IT-MS steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

Abkürzung